Eugène I Schneider, un industriel français (1805-1875).
 Eugène II Schneider, un industriel français (1868-1942).